Jenifer – cantante francese
 Jenifer – variante del nome proprio di persona femminile Jennifer
 Jenifer – album della cantante omonima del 2002
 Jenifer – film per la televisione del 2001 diretto da Jace Alexander

Pagine correlate 
Jennifer